Boreale – termine riferito a ciò che si trova a nord dell'equatore terrestre (come l'emisfero terrestre boreale) o equatore celeste (emisfero celeste boreale)
 Boreale – in paleoclimatologia, sequenza Blytt-Sernander dell'Olocene

Altri progetti